

Legenda

Lezionari 1-100

Lezionari 101-200

Lezionari 201-300

Lezionari 301-400

Lezionari 401-500

Bibliografia

0001